Baja Luisiana puede referirse a:
 La región francesa en América de la Baja Luisiana, o
 La región española en América de la Baja Luisiana.

Geografía de Luisiana